What About Us – brano musicale dei Coasters del 1959
 What About Us – singolo dei Jodeci del 1994
 What About Us? – singolo delle Total del 1997
 What About Us? – singolo di Brandy del 2002
 What About Us – album dei Livin Out Loud del 2006
 What About Us? – album di Ruth-Ann Boyle del 2007
 What About Us – singolo delle Saturdays del 2012
 What About Us – singolo di Pink del 2017